Боньяр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боньяр. Занимает площадь 181 км². Население — 2085 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Boñar
 Boñar.net
 Los Hórreos de Felechas
 Pantano del Porma 
 Embalse de Porma Juan Benet 
 Embalse del Porma
 Nicanores de Boñar 
 Localizar Boñar en Google Maps
 FOTOS de Boñar en Panoramio
 Valles del Esla 
 Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España: Ficha municipal de Boñar 2007

Муниципалитеты Леона